Miejscowości w USA:
 Claiborne – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Ouachita
Gminy w USA:
 Claiborne (ang. Claiborne Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Claiborne (ang. Claiborne County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Claiborne (ang. Claiborne County) – w stanie Tennessee
Parafie w USA:
 parafia Claiborne (ang. Claiborne Parish) – w stanie Luizjana